WTA Diamond Games 2015 — профессиональный женский теннисный турнир. Соревнования проходили в Антверпене на зальных хардовых кортах — с 9 по 15 февраля 2015 года.

Турнир-2015 является 8-м по счёту, проводящимся впервые с 2008 года. В этом году он относился к Премьер-турнирам WTA, проводящихся в рамках WTA Тура.

Общая информация 
Турнир собрал семь представительниц Топ-20 мирового рейтинга (из них две из первой десятки). Первым номером посева в одиночном турнире стала Эжени Бушар (№ 7 в мире на тот момент), а второй — Анжелика Кербер (№ 10). Обе фаворитки проиграли свой первый матч, который проходил в рамках второго раунда; канадская теннисистка проиграла Моне Бартел, а немка — Франческе Скьявоне. В их отсутствие титул в финале должны были разыграть третий номер посева Андреа Петкович и пятый — Карла Суарес Наварро, но испанка не смогла выйти на корт из-за травмы шеи и победительницей турнира автамотически стала немецкая теннисистка. Победительница предыдущего розыгрыша турнира, проходившего в 2008 году, Жюстин Энен не защищала свой титул, поскольку ещё в 2011 году завершила спортивную карьеру.

В парном турнире главный приз завоевал первые номера посева Анабель Медина Гарригес и Аранча Парра Сантонха. В финале они обыграли местный дуэт — Ан-Софи Местах и Алисон ван Эйтванк.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Андреа Петкович обыграла  Карлу Суарес Наварро без игры.
 Петкович выигрывает свой 1-й одиночный титул в сезоне и 6-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Суарес Наварро вышла свой 1-й одиночный финал и 7-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал 
{{Турнир2-Теннис3
| RD1=Финал

| score-width=15

|RD1-seed01=3
|RD1-team01= Андреа Петкович
|RD1-score01-1=w/o
|RD1-score01-2=
|RD1-score01-3=
|RD1-seed02=5
|RD1-team02= Карла Суарес Наварро
|RD1-score02-1=
|RD1-score02-2=
|RD1-score02-3=

}}

 Парный турнир 
  Анабель Медина Гарригес /  Аранча Парра Сантонха''' обыграли  Ан-Софи Местах /  Алисон ван Эйтванк со счётом 6-4, 3-6, [10-5].
 Медина Гарригес выигрывает свой 1-й парный титул в сезоне и 24-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Парра Сантонха выигрывает свой 1-й парный титул в сезоне и 8-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Ссылки 

 Официальный сайт

См. также 
 WTA Diamond Games
 WTA Тур 2015
 Премьер серия WTA
 Портал: Теннис

Бельгия
Теннис
Февраль 2015 года
2015